Luisa Lambertini (née en 1963 à Bologne, Italie) est une économiste italienne spécialisée dans les politiques monétaires et fiscales. Elle est professeur d'économie à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), où elle est titulaire de la chaire de finance internationale du College of Management of Technology.

Carrière 
Lambertini étudie l'économie à l'université de Bologne et obtient sa Laurea cum laude en 1987. À l'université de Warwick, elle poursuivit ses études en économie et obtenient une maîtrise en 1989 pour une thèse réalisée sous la direction de Marcus Miller. Elle rejoint ensuite l'Université de Californie, Berkeley, en tant que doctorante de Maurice Moses Obstfeld et obtient un doctorat en économie en 1995 avec une thèse sur la "Théorie et les preuves de l'accumulation de grandes dettes publiques".

En tant que professeur assistant, elle rejoint en 1995 le département d'économie de l'université de Californie, Los Angeles, avant de travailler en tant que professeur associé au département d'économie du Boston College en 2003. En 2005, elle rejoint le département d'économie du Claremont McKenna College en tant que professeur associé.

Luisa Lambertini rejoint le College of Management of Technology de l'EPFL d'abord en tant que professeur associé avant d'être promue professeur ordinaire en 2009. Depuis 2007, elle est titulaire de la chaire de finance internationale au College of Management of Technology de l'EPFL.

Recherche 
Les recherches de Luisa Lambertini portent sur l'interaction des politiques monétaires et fiscales, à l'inclusion du logement et des défauts de paiement hypothécaire dans les modèles macroéconomiques, et à l'analyse de la réglementation et des politiques macroprudentielles dans les modèles avec des institutions financières.

Lambertini développe des modèles macroéconomiques d'équilibre général pour l'étude des politiques économiques qui atténuent l'impact des crises économiques. Ses recherches influencent la conception des institutions monétaires et fiscales car elles permettent d'élucider les interactions entre les politiques monétaires et fiscales qui peuvent conduire à des équilibres sous-optimaux. Ses recherches mettent en lumière l'impact de l'austérité sur la compétitivité et la croissance. Elle contribue également au développement de la réglementation macroprudentielle pour les banques et à son effet sur la stabilité financière et les prêts.

Distinctions 
Depuis 2021, Luisa Lambertini est la présidente de la Fondation WISH de l'EPFL, dont elle est la vice-présidente de 2019 à 2020. Luisa Lambertini est membre du comité exécutif et ancienne présidente de l'International Banking, Economics and Finance Association (IBEFA). Elle est membre du conseil consultatif de la Society for Computational Economics (2016-2020), rédactrice de The B.E. Journal of Macroeconomics (2012-2019) et membre du comité de financement du projet de recherche italien (PRIN) (2011).

Elle est consultante pour des banques centrales et des institutions politiques.

Luisa Lambertini reçoit la Hoover National Fellowship (2001-2002), la John L. Simpson Memorial Research Fellowship (1994), la Alfred P. Sloan Doctoral Dissertation Fellowship (1993), la University of California, Berkeley Fellowship (1992), la Luciano Jona Fellowship (1990) et le Credito Italiano Award (1988).

De 1977 à 1987, elle est membre de l'équipe nationale italienne de handball.

Sélection de travaux

Références

Liens externes 
 Chair of International Finance website
 
 
 

Économiste italien du XXIe siècle
Enseignant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne
Naissance à Bologne
Naissance en 1963